Максимилиан Михай Попа (; род. 12 октября, 2000, Констанца, Румыния) —  румынский футболист, вратарь клуба «Волунтари» и сборной Румынии до 23 лет.

Карьера
Воспитанник клуба «Академия Хаджи».

«Астра»
1 июля 2019 года перешёл в румынский клуб «Астра». Вышел на поле в Чемпионате Румынии 14 ноября 2020 года в матче со столичным «Динамо». В Кубке Румынии дебютировал 11 мая 2021 в полуфинальном матче с «Динамо» (Бухарест). Дошёл с командой до финала кубка, где «Астра» не смогла одолеть «Университатя» (Крайова). 

В Лиге 2 дебютировал 9 августа 2021 года в матче с клубом «Чиксереда».

«Рапид»
В феврале 2020 года отправился в аренду в клуб «Рапид» из Бухареста. Дебютировал за клуб в Лиге 2 25 февраля 2020 года в матче с ФК «Туррис».

«Волунтари»
12 августа 2021 года заключил контракт с ФК «Волунтари». На следующий день дебютировал за клуб в румынской Лиге 1 против «Академика Клинчени».

Карьера в сборной
Играл за сборные Румынии до 21 и 23 лет.

Ссылки
 Профиль на Transfermarkt

Примечания
       
Футболисты Румынии 
Игроки ФК «Астра» 
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Волунтари»